Бони — фамилия. Известные носители:
 Бони, Алессио (род. 1966) — итальянский актёр.
 Бони, Вильфрид (род. 1988) — ивуарийский футболист.
 Бони, Гвидо (1892—1956) — итальянский гимнаст, чемпион Олимпийских игр 1912 года.
  (1859—1925) — итальянский археолог.
 Бони, Иван Иванович (1877 — после 1927) — русский архитектор.
 Бони, Карла (1925—2009) — итальянская певица
 Бони, Мел (1858—1937) — французский композитор.
 Бони, Нази (1909—1969) — писатель и политический деятель Верхней Вольты (ныне — Буркина-Фасо).
 Бони, Танелла (род. 1954) — ивуарийская писательница.
 Бони, Яйи (род. 1952) — президент Бенина.
 Бони, Берта (наиболее известная как Билли Дав, 1903—1997) — американская актриса.

Топоним 
 Бони — коммуна во французском департаменте Эна (регион Пикардия).
 Бони — деревня в Костюковичском районе Могилёвской области Белоруссии.
 Бони — деревня в составе города Киров Кировской области России.

Прочее 
 Бони — народ группы кушитов.

См. также 
 Бонни (значения)